Portodemouros puede hacer referencia a:

 Embalse de Portodemouros, presa entre Arzúa y Villa de Cruces.
 Portodemouros (Villa de Cruces), parroquia del municipio de Vila de Cruces, provincia de Pontevedra.
 Portodemouros (Arzúa), lugar de la parroquia de Dombodán, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña.